«Забута війна» (з великої літери), як правило, відноситься до:

 Корейська війна (в Кореї)
 Війна Іфні (в Іспанія)

Термін Забута війна також іноді, хоча і набагато рідше і менш конкретно, використовується для позначення:
 Південний театр американської війни
 Філіппінсько-американська війна
 Англо-американська війна (1812—1815)
 Перша берберійська війна і Друга берберійська війна
 Військова історія Фінляндії під час Другої світової війни
 Лісові брати опір в Естонії, Латвії та Литві
 Лаоської громадянської війни
 Бірманська операція
 Війна на сході України

Війни за типом